Beta kan syfta på:

 Beta – en bokstav i det grekiska alfabetet.
 Beta – inom astronomin en beteckning en stjärna i en stjärnbild, med tillägg av stjärnbildens latinska namn i genitiv, se Bayer-beteckning
 Beta – ett led i tillverkningen av färglacker
 Beta – en vardaglig titel på boken Mathematics Handbook
 Beta (finans) – ett finansiellt mått som anger bidraget till portföljrisk för en tillgång i portföljen relativt alla relevanta tillgångar
 Beta (nyckeltal) – ett nyckeltal för att analysera aktier (och andra värdepapper?)
 Beta (mc) – ett italienskt motorcykelfabrikatet
 Beta – ett växtsläkte, se betor
 Beta (växt) – en art Beta vulgaris i familjen amarantväxter
 Rödbeta – en sort
 Sockerbeta – en sort
 Betablockerare - ett läkemedel
 Betamax – ett format för videobandspelare för konsumentbruk utvecklat av Sony och lanserat i november 1975
 Betaoxidation –  en mekanism för nedbrytning av fettsyror (β-oxidation)
 Betastrålning – radioaktiv strålning
 Betaversion – en tidig, ofullständig version av en programvara
  Betatestare – testar betaversioner av programvara
 Beta Utensili – en italiensk verktygstillverkare

Se även
 Bete – flera
 Betning – ett material behandlas med en lösning av olika syror eller salter, vilket kallas betmedel